

Geografia

Austria 
 Mariazell – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Niemcy 
 Mariazell – dzielnica gminy Eschbronn w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil